Fischburg steht für
 Fischburg (Lohmar), Ort in Nordrhein-Westfalen
 Fischburg (Wolkenstein), Burg in Tirol
Siehe auch:
 Fischburger
 Fischberg